Gyula – miasto na Węgrzech
 gyula – tytuł dostojnika węgierskiego w IX i X wieku
 Gyula Starszy (X w.) – książę węgierski, ojciec Sarolty, matki króla Stefana I; według części badaczy identyczny z Zomborem, według innych jego brat
 Gyula Młodszy (X/XI w.) – książę węgierski, brat lub kuzyn Sarolty
 Gyula – węgierskie imię męskie